Села:
 Гвоздів — Вінницька область, Немирівський район
 Гвоздів — Київська область, Васильківський район